Полик (уменьшительно-ласкательная форма слова пол) — термин из различных областей человеческой деятельности.

В мебельной промышленности
В старину так называли деталь заполнения рамок в конструкции корпусной мебели, каркас которой изготавливался на основе рамок с серединой из листа клеёной фанеры или из тонкого клеёного щита. В настоящее время, в связи с коренным изменением технологии конструирования и изготовления мебели, термин сохранился только как «задний полик» — для обозначения наименования тонкой задней стенки корпусной мебели, обычно изготавливаемой из ДВП.
В отличие от стенки задней, обычно изготавливаемой из ДВП, полик не предназначен для восприятия нагрузок, возникающих при эксплуатации мебели.

В технике
Элементы фальшпола — панели, укладываемые над различными конструкциями (обычно кабельными или трубными каналами, валами) и предназначенные для безопасной ходьбы.
Из поликов, которыми прикрыты трубопроводы и валы, составлен пол дизельного помещения тепловозов, например, ТЭП70.

Часто поликом называют подножные коврики в автомобиле.

На сленге слово «полик» используется для сокращённого обозначения полигона (в полигональном трёхмерном моделировании).

В русском народном костюме
Покрой рубах осуществлялся с помощью так называемых поликов — деталей кроя, соединяющих полочку и спинку по линии плеча. Полики могли быть прямыми и косыми. Полики прямоугольной формы соединяли четыре полотнища холста шириной 32—42 см каждый. Косые полики (в форме трапеции) соединялись широким основанием с рукавом, узким — с обшивкой горловины.

Примечания 

Строительные элементы и конструкции